|}

Die Linha do Litoral ist eine Eisenbahnstrecke in Brasilien.

Geschichte 

Die Bahnstrecke wurde von verschiedenen Eisenbahngesellschaften gebaut und erst später unter dem Dach der Estrada de Ferro Leopoldina zusammengeführt. Das erste Teilstück von Niterói (RJ) nach Rio Bonito wurde zwischen 1874 und 1880 durch die Cia. Ferro-Carril Niteroiense gebaut, nachdem es bereits 1871 durch die Gesellschaft Cia. E. F. Macaé a Campos geplant aber wieder verworfen wurde. Erst 1887 wurde das Teilstück von der  Leopoldina gekauft. Die Verbindung von  Macaé nach Campos ihrerseits wurde zwischen 1874 und 1875 gebaut. Der folgende Streckenabschnitt von Campos nach Cachoeiro do Itapemirim schon in der Provinz Espírito Santo wurde von der Gesellschaft E. F. Carangola zwischen 1877 und 1878 gebaut und 1890 wurde dieses Unternehmen von der Gesellschaft E. F. Barão de Araruama gekauft, die dann wiederum an die Leopoldina verkauft wurde. 

Das letzte Teilstück bis Vitória wurde durch die Gesellschaft E. F. Sul do Espírito Santo gekauft und dann an die Leopoldina erst 1907 verkauft. In diesem Jahr wurde durch die Leopoldina eine Brücke über den Rio Paraíba do Sul in Campos  gebaut, welche die beiden Streckenteile im Norden und Süden des Flusses zusammenführte. Die Linie wird bis heute im Güterverkehr seit 1996 durch die Gesellschaft FCA Ferrovia Centro Atlântica betrieben. Passagierverkehr wurde bereits in den 1980er-Jahren eingestellt.

Weblinks 

 Estações Ferroviarías do Brasil – Linha do Litoral (portugiesisch)

Bahnstrecke in Brasilien